Beba steht für:

 eine Sprache, siehe Beba
 ein Nebenfluss des Lóis in Osttimor, siehe Lóis
 eine Säuglingsanfangsnahrungsmarke von Nestlé, siehe Babynahrung#Säuglingsanfangsnahrung

Siehe auch:
 Bêba